Encens peut faire référence à : 
 l'encens (résine oliban), oliban, résine du Boswellia ;
 l'encens (fumigation), matière odorante à brûler ou chauffer ;
 l'encens tibétain.